Nutfield bezeichnet:

 Nutfield (Redhill), Siedlung der Stadt Redhill, Surrey, England
 Nutfield (Victoria), Stadt im Bundesstaat Victoria, Australien
 ehemaliges Township in der Kolonie New Hampshire, heute hauptsächlich Teil von Londonderry sowie einiger umliegender Städte in New Hampshire, Vereinigte Staaten